Чуваши:

 Чуваши — тюркский народ России, титульная нация Республики Чувашия.
 Чуваши — этноним народа чуваши.

 Чуваши — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Чуваши — деревня в Унинском районе Кировской области.
 Чуваши — село в Северном районе Новосибирской области.
 Чуваши — деревня в Красногорском районе Удмуртии.
 Чуваши — железнодорожная платформа Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги.